Павел Иванович Рейнбот (1839—1916) — русский  бухгалтерского учёта, .

Биография 
Родился в 1839 году. Окончил в 1859 году Императорское коммерческое училище, сдал экзамен на право преподавания бухгалтерского учёта и состоял преподавателем бухгалтерии и коммерческих вычислений в различных учреждениях ведомства императрицы Марии, а также в родном коммерческом училище, где был преподавателем в течение 35 лет. Читал также лекции по бухгалтерии на женских педагогических курсах и в земледельческом (затем лесном) институте, исполняя, вместе с тем, обязанности эксперта в судебной палате, окружном и коммерческом судах.

С 25 декабря 1881 года — в чине действительного статского советника. Был награждён орденами: Св. Анны 2-й ст. (1872), Св. Владимира 3-й ст. (1879), Св. Станислава 1-й ст. (1887).

«Строго следуя принятой парадигме, он сводил предмет бухгалтерского учёта к изменениям в имуществе предприятия. В объяснении причин двойной записи он исходил из принципов персонификации, а целью её считал недопущение ошибок регистрации и системное выяснение причин прибылей и убытков». В деле промышленного учёта он считал целесообразным открывать аналитические счета не на все виды производимой продукции, а в разрезе центры ответственности (цехи, мастерские и т.д.), которые её изготавливали. Благодаря П. И. Рейнботу в России началось внедрение оперативного учёта.

П. И. Рейнбот критиковал систему тройного бухгалтерского учёта Ф. В. Езерского.

Умер в 1916 году.

Библиография 
П. И. Рейнбот является автором ряда сочинений, в числе которых:
 «Руководство коммерческих и финансовых вычислений» (, 1865; 2-е изд. — 1882)
 «Полный курс коммерческой бухгалтерии по простой и двойной системам: Практ. часть на четырех яз.: рус., фр., англ. и нем.» (СПб., 1866; 2-е изд. — 1876)
 «Счетоводство розничной и мелочной торговли и ремесленных заведений» (СПб., 1866; 2-е изд. — 1896)
 «Банковое счетоводство» (СПб., 1874; 2-е изд. — 1884)
 «Фабричное счетоводство» (СПб., 1875; 2-е изд. — 1895)
 «Сельскохозяйственное счетоводство» (СПб., 1874; 2-е изд. — 1894)
 «Краткая бухгалтерия  по простой и двойной системе» (СПб., 1885)
 «Которая система счетоводства лучше — двойная или тройная?» (СПб., 1895)
 «Задачник по коммерческим вычислениям» (СПб., 1887)

Ему также принадлежат работы:
 Краткая метрология европейских государств (, 1865)
 Нефтяной барометр с механической поправкой на температуру; Волосяной гигрометр с пружиной. — СПб.: тип. В. Демакова, [1880]. — 6 с. : ил.;
 Исследование вопроса о предсказании погоды по спектроскопу. — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, [1892]. — 11 с.
 Исследование вопроса о предсказании погоды по атмосферному давлению, влажности, горизонтальному и вертикальному движению воздуха и проч. — СПб.: тип. Ю. Н. Эрлих, 1896. — [4], 79 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Книжные реликвии Библиотечно-информационного комплекса: Рейнбот П. И. Полный курс коммерческой бухгалтерии
 Рейнбот, Павел Иванович: Библиография

Выпускники Санкт-Петербургского коммерческого училища
Преподаватели Лесного института